Кафедральный собор Святого Семейства () — католический собор в Найроби, столице Кении; малая базилика (1982); кафедра архиепископа Найроби. Собор, построенный в 1904 году, является первым каменным зданием города.

Приход собора Святого Семейства учреждён в 1904 году. Служба ведётся по латинскому обряду.

6 мая 1980 года собор посетил Папа Римский Иоанн Павел II. 15 февраля 1982 года собору присвоен титул малой базилики — это единственная малая базилика в Кении.

Архиепископом Найроби с 2007 года является кардинал Джон Нджуэ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Собора Святого Семейства в Найроби.

Святого Семейства собор, Найроби
Святого Семейства собор, Найроби
Найроби
Здания и сооружения Найроби
Малые базилики Африки
Храмы, построенные в 1904 году